Le Tour de Grande-Bretagne 2021 (officiellement : Tour of Britain) est la  de cette course cycliste par étapes masculine. Il a lieu en Grande-Bretagne du 5 au . Il se déroule entre Penzance et Aberdeen et fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2021 en catégorie 2.Pro. L'édition de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie due au Covid-19.

Présentation

Parcours 
Le Tour de Grande-Bretagne est tracé sur huit étapes, dont un contre-la-montre par équipes de 18 km lors de la troisième étape.

Équipes 
18 équipes participent à ce Tour de Grande-Bretagne - 7 UCI WorldTeams, 4 équipes continentales professionnelles, 6 équipes continentales et une sélection nationale :

Étapes

Résultats

étape 
Wout van Aert gagne le sprint.

étape 
Robin Carpenter échappé résiste au retour du peloton. Il devient leader du classement général.

étape 
L'équipe INEOS fait le meilleur chrono devant les Deceuninck-Quick-Step et Jumbo-Visma. Ethan Hayter est le nouveau leader.

étape 
Wout van Aert gagne l'étape juste devant Julian Alaphilippe.

étape 
Wout van Aert gêné par une chute, ne peut participer au sprint. Ethan Hayter gagne l'étape et reprend le maillot bleu.

étape 
Wout van Aert gagne l'étape parmi un petit groupe, mais Ethan Hayter reste le leader au général.

étape

étape

Classements finals

Classement général final

Notes et références

Liens externes 
 
 

2021
Sport en Angleterre en 2021
Cyclisme sur route en 2021
Cyclisme en septembre 2021